Aron Domżała (ur. 1989) – polski kierowca rajdowy
 Maciej Domżała (ur. 1961) – polski przedsiębiorca, podróżnik, kierowca rajdowy, uczestnik Rajdu Dakar